Code
ROL est un code, qui signifie :
 leu, l'ancienne monnaie de la Roumanie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; depuis le , le leu nouveau a pour code RON.

Un fichier ROL est un fichier servant à décrire une musique, employé par le logiciel de la compagnie Ad Lib Visual Composer.